

Топоніми 
 Міно (美濃国) — історична провінція Японії у регіоні Тюбу, на території префектури Ґіфу.
Міно — місто в Японії, у префектурі Ґіфу.
Міно — повіт в Японії, у префектурі Сімане.
Міно (Осака)

Інше 
 Міно — японський солом'яний плащ-дощовик.
 Міно — рід горобцеподібних птахів родини шпакових (Sturnidae).